В одиночному розряді тенісного турніру Generali Ladies Linz 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Ліндсі Девенпорт здобула титул, у фіналі перемігши Вінус Вільямс 6-4, 3-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Ліндсі Девенпорт (переможниця)
 Вінус Вільямс (фінал)
 Відсутня
 Наталі Тозья (чвертьфінал)

 Чанда Рубін (півфінал)
 Амелі Моресмо (2-ге коло)
 Олена Дементьєва (1-ше коло)
 Сільвія Талая (1-ше коло)
 Патті Шнідер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Linz Open